The Plot Against America steht für:

 The Plot Against America, Originaltitel von Verschwörung gegen Amerika, Roman von Philip Roth (2004)
 The Plot Against America (Fernsehserie), US-amerikanische Miniserie (2020)